Список ссавців Данії містить перелік видів, записаних на території Данії (північна Європа). У список не включені ссавці, які мешкають на двох автономних землях: Фарерські острови і Ґренландія. Список не включає свійських та забрідлих тварин. Список налічує 14 види ряду Хижі (Carnivora), 22 — ряду Cetartiodactyla, 15 — Рукокрилі (Chiroptera), 5 — Комахоїдні (Eulipotyphla), 3 — Зайцеподібні (Lagomorpha) і 14 видів з ряду Гризуни (Rodentia).

Природоохоронні статуси 
Із 73 зазначених в таблиці видів, 1 перебуває під загрозою зникнення, 1 — уразливий, 5 — близькі до загрозливого стану.

Природоохоронні статуси за оцінками МСОП позначено так:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Данія
Списки:Данія
Ссавці Данії